Jméno a příjmení Jan Vacek má více nositelů:

 Jan Vacek (* 1976, Praha) – český profesionální tenista
 Jan Vacek (kněz) (1866–1929) – český katolický kněz a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Vacek (redaktor) (* 1934) – český houslista